Municipio de Clover puede referirse a los siguientes municipios estadounidenses:

Municipio de Clover (condado de Henry, Illinois)
Municipio de Clover (condado de Clearwater, Minnesota)
Municipio de Clover (condado de Hubbard, Minnesota)
Municipio de Clover (condado de Mahnomen, Minnesota)
Municipio de Clover (condado de Pine, Minnesota)
Municipio de Clover (condado de Jefferson, Pensilvania)